В отборочном турнире чемпионата Европы 1996 года участвовало 47 стран, разделённых на восемь групп (семь групп по шесть команд и одна группа с пятью сборными). Разыгрывалось 15 путёвок в финальный турнир. Победители групп проходили в финальную часть напрямую. Также шесть из восьми команд, занявших вторые места, путём определения лучших, попадали в финальный турнир. Два оставшихся вторых места разыгрывали между собой последнюю вакансию. Сборная Англии, как хозяйка турнира, получила путёвку автоматически.

Дебютанты 
После распада нескольких государств (таких как Советский Союз, Югославия и Чехословакия) в Европе дебютантами в этом турнире стали 15 стран:
Страны бывшего СССР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Страны бывшей СФРЮ
 
 
 
Страны бывшей ЧССР
 
 
Также в турнире дебютировали сборные:
 
 .

Югославия была отстранена от соревнований из-за санкций ООН во время югославских войн.

Решение об увеличении числа команд-участниц финального турнира было принято УЕФА на исполкоме в Стамбуле 30 ноября 1992 года. Жеребьёвка отборочного турнира состоялась в Манчестере в январе 1994 года.

Ход турнира 
Главной неожиданностью стала сборная Хорватии, опередившая в отборе вице-чемпионов мира — Италию — и вышедшая в финальном турнире в плей-офф.

Среди худшие из команд, занявших вторые места в группах, — Ирландии и Нидерландов — по итогу дополнительного матча в финальный турнир попали голландцы.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Отбор лучших 
Команды, занявшие в группах вторые места, сравнивались по результатам игр против команд, занявших первые, третьи и четвёртые места в группах. Лучшие 6 стран получали путёвки автоматически, а худшие две участвовали в стыковом матче УЕФА.

Стыковой матч 
Стыковой матч игрался на нейтральном поле.

 получили путёвку.

Лучший бомбардир 
12 голов

  Давор Шукер

Примечания 

Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Футбол в Европе в 1996 году
Отборочный турнир